Мину́та:

 Единица измерения времени:
 минута — 60 секунд
 звёздная минута —  часть звёздного часа
 Единица измерения плоских углов:
 Минута дуги —  часть градуса
 Метрическая минута —  часть града
 Единица измерения телесных углов:
 Квадратная минута — ( / (180×60))² ≈ 8,461595×10 стерадиана
 Единица измерения расстояния:
 Световая минута — 17 987 550 километров; расстояние, которое свет проходит за 1 минуту времени
 Другие значения:
 «Минута» — ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге

ФИО 
 Минута, Николай Трофимович (1925—1999) — Герой Социалистического Труда, бригадир слесарей.

См. также 
 Минута молчания (значения)
 Минутка

Ссылки